Białka (gromada w powiecie lubelskim)
 Białka (gromada w powiecie nowotarskim)
 Białka (gromada w powiecie radzyńskim)
 Białka (gromada w powiecie rzeszowskim)